Grzegorz IV – papież 827–844
 Grzegorz IV z Amasei – patriarcha Konstantynopola 1623
 Grzegorz IV – prawosławny patriarcha Antiochii w latach 1906-1928